Международное морское право (международное морское публичное право) — совокупность принципов и правовых норм, устанавливающих режим морских пространств и регламентирующих отношения между государствами по вопросам использования Мирового океана. В настоящее время большинство норм международного морского права объединены в Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. Все остальные международные договоры (в том числе двусторонние и региональные соглашения), содержащие предписания, касающиеся этой отрасли, в основном дополняют или детализируют нормы Конвенции.

Субъекты 
Субъектами международного морского права являются субъекты международного права, то есть государства и международные межправительственные организации.

Источники 
Длительное время единственным источником международного морского права являлись обычаи.

В настоящее время основным источником международного морского права является Конвенция ООН по морскому праву 1982 года.
Международные отношения в сфере международного морского права регулируются также следующими конвенциями:
 Женевские конвенции 1958 года;
 Международная конвенция по охране человеческой жизни на море, 1974 года (СОЛАС-74);
 Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов (МАРПОЛ 73/78);
 Международная конвенция по Поиску и спасению на море (САР-79);
 Международная конвенция по Грузовой марке (КГМ);
 Конвенция по Облегчению формальностей в Международном Морском Судоходстве (ФАЛ-65);
 Конвенция о борьбе с незаконными актами против безопасности морского судоходства (SUA-88);
 Международная Конвенция по Спасению Имущества (SALVAGE-89);
 Международная Конвенция о Гражданской ответственности за Ущерб от Загрязнения Нефтью (CLC-69);
 Международная Конвенция по (КОС-69) обмеру судов (TONNAGE-69);
 Конвенции Международной Организации Труда (МОТ КОНВЕНЦИИ);
 Международный Кодекс по Управлению Безопасностью (МКУБ);
 Международный Кодекс Морской Перевозки Опасных Грузов (МКМПОГ);
 Международный Кодекс по Конструкции и Оборудованию Судов, перевозящих опасные Химические грузы наливом (МКХ);
 Международный Кодекс по Конструкции и Оборудованию Судов, перевозящих сжиженные Газы грузы наливом (МКГ);
 Международный Кодекс Безопасности Высокоскоростных судов (HSCCode);
 Наставление по поиску и спасению для торговых судов, 1995 г. (МЕРСАР-95);
 Международная Авиационное и Морское Наставление по Поиску и Спасению (ИАМСАР);
 Конвенция по предотвращению загрязнения моря сбросами отходов и других материалов 1972 года;
 Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков и несению вахты 1978 года;
 Конвенция о международных правилах предупреждения столкновений судов в море 1972 года;
 Договор по Антарктике 1959 года
и многими другими.

Помимо многосторонних договоров государства заключают также локальные двусторонние и многосторонние договоры по различным вопросам морской деятельности:
 Конвенция о рыболовстве и сохранении живых ресурсов в Балтийском море и Бельтах 1973 года;
 Конвенция по защите морской среды района Балтийского моря 1974 года;
 Конвенция о рыболовстве в северо-восточной части Атлантического океана 1980 года;
 Конвенция о защите Чёрного моря от загрязнения 1992 года;
 Конвенция об охране морских живых ресурсов Антарктики 1980 года;
 Конвенция по защите морской среды Каспийского моря 2003 года.

Принципы международного морского права

Принцип свободы открытого моря 
Этот принцип — один из старейших в международном морском праве. Описание ему дал ещё Г. Гроций в своей работе «Mare liberum» 1609 года. Сегодня, согласно Конвенции ООН по морскому праву, он гласит: «Никакое государство не может претендовать на подчинение открытого моря или его части своему суверенитету» (ст. 89); оно открыто для всех государств — как имеющих выход к морю, так и не имеющих его. Свобода открытого моря включает в себя:
 свободу судоходства;
 свободу полётов;
 свободу прокладки трубопроводов и кабелей;
 свободу возводить искусственные острова и другие установки;
 свободу рыболовства;
 свободу научных исследований;
Кроме этого, устанавливается, что открытое море должно использоваться в мирных целях.

Принцип исключительной юрисдикции государства над судами своего флага в открытом море 
Статья 92 Конвенции по морскому праву гласит: торговое судно в открытом море подчиняется исключительной юрисдикции государства своего флага и в его законную деятельность не вправе вмешиваться никто, кроме случаев, когда:
 судно занимается пиратством;
 судно занимается работорговлей;
 судно занимается несанкционированным вещанием, то есть передаёт в нарушение международных правил радио- и телепрограммы, предназначенные для принятия населением (за исключением сигналов бедствия). В этом случае арестовать судно и конфисковать аппаратуру может:
 государство флага судна;
 государство регистрации вещательной установки;
 государство, чьим гражданином является лицо, осуществляющее вещание;
 любое государство, где могут приниматься передачи;
 любое государство, санкционированной связи которого такое вещание производит помехи.
 судно не имеет национальности (плывёт без флага);
 судно плывёт без флага или под флагом иностранного государства, но в действительности имеет ту же национальную принадлежность, что и задерживающий военный корабль.

Принцип мирного использования мирового океана 
Другой важный принцип международного морского права — принцип мирного использования Мирового океана. Он следует из принципов мирного разрешения споров и неприменения силы или угрозы силой. В соответствии с ним морские пространства должны использоваться исключительно в мирных целях.

Принцип суверенитета государств над внутренними морскими водами и территориальным морем

Принцип защиты морской среды 
По-иному: принцип предотвращения загрязнения морской среды. Впервые закреплён в Международной конвенции по предотвращению загрязнения моря нефтью 1954 г. в виде установления запретных для слива нефти с судов зон.

Принцип иммунитета военных кораблей 
Принцип гласит: военные и иные государственные суда, используемые в некоммерческих целях, обладают иммунитетом. Ограничение этому: случаи, когда такие суда нарушают правила мирного прохода через территориальные воды иностранного государства. Власти этого государства могут потребовать немедленно покинуть их территориальные воды. А за любой ущерб, нанесённый военным судном в результате нарушения правил мирного прохода, несёт международную ответственность государство флага.

Конвенция ООН по морскому праву 1982 года 
В 1970 году Генеральная Ассамблея Организации Объединённых Наций приняла резолюцию, объявив ресурсы дна морей и океанов за пределами национальной юрисдикции «общим наследием человечества», которые не вправе присваивать себе ни одно государство или лицо.

В 1973 году Ассамблея созвала третью Конференцию Организации Объединённых Наций по морскому праву, результатом работы которой стало принятие в 1982 году Конвенции Организации Объединённых Наций по морскому праву. В 1994 году было принято дополнительное Соглашение об осуществлении части XI Конвенции. Конвенция и Соглашение вступили в силу соответственно 16 ноября 1994 года и 28 июля 1998 года.

В настоящее время Конвенция подписана 168 и ратифицирована 150 государствами.

Конвенция ООН по морскому праву предусматривает нормативное регулирование следующих международно-правовых институтов:

 территориальное море и прилежащая зона;
 проливы, используемые для международного судоходства;
 архипелажные воды;
 исключительная экономическая зона
 континентальный шельф;
 открытое море;
 международный район морского дна.

Права государств, не имеющих выхода к морю 
Конвенция ООН по морскому праву 1982 года устанавливает определённые права для государств, не имеющих выхода к морю, то есть государств, которые не имеют морского побережья:
 Такие имеют право на доступ к морю и от него в целях осуществления прав, предусмотренных в настоящей Конвенции, в том числе прав, относящихся к свободе открытого моря и общему наследию человечества. С этой целью они пользуются свободой транзита через территории государств транзита всеми транспортными средствами. При этом транзитное движение не подлежит обложению никакими таможенными пошлинами и налогами или другими сборами, за исключением сборов, взимаемых за конкретные услуги, оказываемые в связи с таким движением.
 Государства транзита должны принимать все надлежащие меры с целью избежать задержек или других трудностей технического характера в транзитном движении.
 Суда, плавающие под флагом государств, не имеющих выхода к морю, пользуются в морских портах тем же режимом, что и режим, который предоставляется другим иностранным судам.

Интересные факты 
 Морские споры, наряду с территориальными, составляют значительную часть споров, представляемых государствами в Международный суд ООН, что в самом Суде объясняют общим для всех государств стремлением к экспансии.

Примечания

Литература 
 Ф. С. Бойцов, Г. Г. Иванов, А. Л. Маковский. «Морское право» (1985)
 Международное морское право. Учебное пособие. Под ред. С. А. Гуреева. М, «Юридическая литература», 2003 г.

Ссылки 
 
 Текст Конвенции ООН по морскому праву 1982 года
 База данных документов по морскому праву Rise::Морское право